Toponímia:
 San Andrés (El Salvador), lloc maia prehispànic d'El Salvador
 San Andrés Cholula, ciutat de l'estat de Puebla, Mèxic, 
 San Andrés del Congosto, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 San Andrés y Providencia, departament insular de Colòmbia i arxipèlag davant les costes de Nicaragua 
 San Andrés del Rabanedo, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Andrés de la Regla pedania del municipi de Villota del Páramo (província de Palència comunitat autònoma de Castella i Lleó)
 San Andrés del Rey municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 San Andrés y Sauces, municipi de l'illa de La Palma a les illes Canàries 
 San Andrés de Valdelomar, localitat al municipi càntabre de Valderredible 
 San Andrés, llocalitat al conceyu asturià de San Tiso d'Abres
 Falla de San Andrés, falla tectònica que transcorre a través de Califòrnia (Estats Units).
 Villa Crespo y San Andrés, localitat de l'Uruguai al sud del departament de Canelones
 Miscel·lània:
 Miguel San Andrés Castro (? - Pamplona, 1939), polític valencià
 Mòmia de San Andrés, mòmia humana pertanyent a la cultura guanxe (antics pobladors de les Illes Canàries, Espanya).